Urija, biblijski lik
 Urija (Donji Vakuf, BiH), naseljeno mjesto u općini Donji Vakuf, BiH

Slično 

 Urije, naselje u gradu Gospiću, Hrvatska